56-я параллель — воображаемая линия на поверхности Земли:
 56-я параллель северной широты
 56-я параллель южной широты

См. также 
 56-й меридиан восточной долготы
 56-й меридиан западной долготы